National Lampoon's Pledge This! (no Brasil, Universidade do Prazer) é um filme americano de 2006, uma comédia dirigida por William Heins que tem em seu elenco Paris Hilton, Paula Garcés, Sarah Carter, Simon Rex e Carmen Electra.

Sinopse 
Nesta comédia independente dirigida por William Heins, a atriz e cantora norte-americana Paris Hilton é Victoria English. Uma presidente da elitista irmandade feminina chamada Gamma Gamma, da Universidade de South Beach. Inteligente e gananciosa, Victoria está determinada a tirar vantagem de sua posição. Mas com a chegada de uma nova turma, ela passará a lidar com calouras que desejam, a todo custo, entrar para o seleto grupo formado por garotas bonitas, ricas e elegantes!

Elenco 
 Paris Hilton — Victoria English
 Paula Garcés — Gloria Torrez
 Sarah Carter — Kristen Haas
 Simon Rex — Derek
 Alexis Thorpe — Morgan
 Bianca Lawson — Monique
 Noureen DeWulf — Poo Poo
 Kerri Kenney — Kathy Johnson
 Amanda Aday — Maxine Picker
 Diva Zappa — Babs Cohen
 Amanda Rowan — Trista
 Sarai Howard — Tonya
 Greg Cipes — Reed
 Randy Spelling — Kelly
 Holly Valance — Jessica
 Taylor Negron — Prof. Milchik
 Carmen Electra — Carmen Electra

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Filmes dos Estados Unidos de 2006
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa